Jam kan henvise til flere emner:

 Jamsession - betegnelse for en musikalsk proces, hvor deltagerne improviserer
 The Jam - et britisk band
 Jam (Michael Jackson sang) - en single med Michael Jackson
 Jam! - et tidligere canadisk website, der dækkede nyheder fra underholdningsbranchen

Se også 
 Minareten i Jam